KRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Krasnodar-Paškovskij, Russia